Conta a historia do uma banda de instrumentos um violino uma flauta um tabor e um tropete no sengundo episodios se juntam umas notas de música de cor e juntam contra elas.